Налгонда:

 Налгонда — город в штате Андхра-Прадеш, Индия.
 Налгонда — округ в штате Андхра-Прадеш, Индия.